{{Кутијица за глумце
| име            = Чау Јун-Фат
| пуно_име       = Доналд Чау Јун-Фат
| слика          =Chow Yun Fat 2.JPG
| ширина_слике   =170px
| опис_слике     = Чау Јун-Фат, на премијери филма Пирати са Кариба: На крају света
| датум_рођења = 
| место_рођења   = Лама
| држава_рођења  = Хонгконг   
| датум_смрти = 
| супружник      = On-on Yu (1983-1983)Jasmine Chow (1986-)
| оскар = 
| awards = Hong Kong Film Awards for Best Actor1987 A Better Tomorrow1988 City on Fire1990 All About Ah LongGolden Horse Awards for Best Actor1985 Hong Kong 19411987 An Autumn's Tale 
}}
Чау Јун-Фат () је кинески филмски глумац, рођен 18. маја 1955. године у Хонгконгу. Истакао се у акционим филмовима током осамдесетих и деведесетих година: -{Боље сутра}-, -{Убица}-, -{Бог коцкара}- и Тврдо кувано.

 Филмографија 

|-
| 1977. || || -{Reincarnation}- || ||
|-
| 1977. || || -{Heroic Cops}- || ||
|-
| 1977. || || -{Hot Blood}- || ||
|-
| 1980. || || -{Police Sir!}- || ||
|-
| 1981. || || -{Postman Fight Back}- || ||
|-
| 1981. || || -{Story of Wu Viet}- || ||
|-
| 1982. || || -{Head Hunter aka Long Goodbye}- || ||
|-
| 1983. || || -{Last Affair}- || ||
|-
| 1983. || || -{Bloody Money}- || ||
|-
| 1984. || || -{Love in a Fallen City}- || ||
|-
| 1984. || || -{Hong Kong 1941}- || ||
|-
| 1984. || || -{The Occupant}- || ||
|-
| 1985. || || -{Women}- || ||
|-
| 1985. || || -{Witch from Nepal}- || ||
|-
| 1985. || || -{Spiritual Love}- || ||
|-
| 1986. || || -{Love Unto Waste}- || ||
|-
| 1986. || Боље сутра || -{A Better Tomorrow}- || || 
|-
| 1986. ||||"-{Seventh Curse}- || ||
|-
| 1986. || || -{Rose}- || ||
|-
| 1986. || || -{Lunatics}- || ||
|-
| 1986. || || -{100 Ways to Murder Your Wife}- || ||
|-
| 1986. || || -{Hearty Response}- || ||
|-
| 1987. || || -{City on Fire}- || ||
|-
| 1987. || || -{Scared Stiff}- || ||
|-
| 1987. || || -{An Autumn's Tale}- || ||
|-
| 1987. || || -{Tragic Hero}- || ||
|-
| 1987. || || -{Code of Honor}- || ||
|-
| 1987. || || -{Prison on Fire}- || ||
|-
| 1987. || || -{My Will, I Will}- || ||
|-
| 1987. || || -{Rich and Famous}- || ||
|-
| 1987. || Боље сутра 2 || -{A Better Tomorrow II}- || || 
|-
| 1987. || || -{Romancing Star}- || ||
|-
| 1988. || || -{The Eighth Happiness}- || ||
|-
| 1988. || || -{Fractured Follies}- || ||
|-
| 1988. || || -{Tiger on Beat}- || ||
|-
| 1988. || || -{Greatest Lover}- || ||
|-
| 1988. || || -{Cherry Blossoms}- || ||
|-
| 1988. || || -{Diary of a Big Man}- || ||
|-
| 1989. || || -{All About Ah-Long}- || ||
|-
| 1989. || || -{The Fun, the Luck & the Tycoon}- || ||
|-
| 1989. || Убица || -{The Killer}- || 
|-
| 1989. || Боље сутра 3 || (A Better Tomorrow III}-|-
| 1989. || Бог коцкара || -{God of Gamblers}- || || 
|-
| 1990. || || -{Wild Search}- || ||
|-
| 1991. || Једном лопов || -{Once a Thief}- || || 
|-
| 1991. || || -{Prison on Fire II}- || ||
|-
| 1992. ||Тврдо кувано|| -{Hard Boiled}- || ||
|-
| 1992. || || -{Full Contact}- || ||
|-
| 1994. || Бог коцкара се враћа || -{God of Gamblers Returns}- || 
|-
| 1994. || || -{Treasure Hunt}- || ||
|-
| 1995. || || -{Peace Hotel}- (1995)) 
|-
| 1998. || Резервне убице || -{The Replacement Killers}- || 
|-
| 1999. || || -{The Corruptor}- || || 
|-
| 1999. || Ана и краљ || -{Anna and the King}- || || 
|-
| 2000. || Притајени тигар, скривени змај || -{Crouching Tiger, Hidden Dragon}- || || 
|-
| 2003. || Непробојни монах || -{Bulletproof Monk}- || || 
|-
| 2006. || || -{Autumn Remembrance}- || || 
|-
| 2007. || Пирати са Кариба: На крају света || -{Pirates of the Caribbean: The End of the World}-'' || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 http://www.templeofchow.com/ 
 http://chowofhongkong.com/
 https://web.archive.org/web/20070513101052/http://www.asiafinest.com/chinese/chowyunfat.htm
 https://web.archive.org/web/20070602151359/http://pickel.to/

Рођени 1955.
Кинески глумци